перенаправление Тролза-5265 «Мегаполис»

__БЕЗ_РЕДАКТИРОВАНИЯ_РАЗДЕЛА__
